Титул успішно захистили Кевін Кравіц та Андреас Міс, здолавши в фіналі Мате Павича та Бруно Соареса з рахунком 6-3, 7-5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Знялися
  Алехандро Давидович Фокіна /  Фернандо Вердаско (Вердаско знявся після позитивного тесту на COVID-19)
  Денис Молчанов /  Андрій Рубльов (Рубльов знявся оскільки ще грав у Гамбурзі й вирішив зосередитися на одиночній грі)

Заміни

Посилання

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур ATP 2020
2020 у французькому спорті